30-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 1 по 6 августа 2000 года близ хорватской столицы — Загреба.

Медалисты

Распределение наград

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Хорватии
Международные спортивные соревнования в Загребе
Август 2000 года